Canale ist die italienische Bezeichnung für Kanal. Folgende Orte sind so benannt:

 Canale (Piemont), italienische Gemeinde in der Provinz Cuneo
 Canale d’Agordo, italienische Gemeinde in der Provinz Belluno
 Canale Monterano, italienische Gemeinde in der Metropolitanstadt Rom
 Canale di Tenno, Ortsteil der italienischen Gemeinde Tenno
 Canale, Ortsteil der italienischen Gemeinde Bagnone
 Canale, Ortsteil der italienischen Gemeinde Baranello
 Canale, Ortsteil der italienischen Gemeinde Belmonte Calabro
 Canale, Ortsteil der italienischen Gemeinde Benestare
 Canale, Ortsteil der italienischen Gemeinde Caramanico Terme
 Canale, Ortsteil der italienischen Gemeinde Castellina in Chianti
 Canale, Ortsteil der italienischen Gemeinde Ceregnano
 Canale, Ortsteil der italienischen Gemeinde Fontanigorda
 Canale, Ortsteil der italienischen Gemeinde Magione
 Canale, Ortsteil der italienischen Gemeinde Pergine Valsugana
 Canale, Ortsteil der italienischen Gemeinde Rivoli Veronese
 Canale, Ortsteil der italienischen Gemeinde San Giuliano del Sannio
 Canale, Ortsteil der italienischen Gemeinde Schiavi di Abruzzo
 Canale, Ortsteil der italienischen Gemeinde Serino
 Canale, Ortsteil der italienischen Gemeinde Viterbo

Canale ist der Familienname folgender Personen:
 Alessandra Canale (* 1963), italienische Schauspielerin
 Arnaldo Clemente Canale (1925–1990), argentinischer Geistlicher, römisch-katholischer Weihbischof in Buenos Aires
 Floriano Canale (vor 1575–nach 1612), italienischer Komponist
 Gianna Maria Canale (1927–2009), italienische Schauspielerin
 Giuseppe Canale (* 1977), belgischer Fußballspieler
 Gonzalo Canale (* 1982), italienischer Rugby-Union-Spieler
 Juan Canale (* 1978/79), argentinischer Paläontologe
 Saverio Canale (1695–1773), italienischer Kardinal

Siehe auch:
Canale 5, privater italienischer Fernsehsender
 Canal